Гурбани — фамилия. Известные носители:
 Гурбани, Али Азизович (род. 1951) — советский футболист и тренер.
 Гурбани, Аликпер (род. 1951) — советский и туркменский футболист и тренер.
 Гурбани, Амир Аликперович (род. 1987) — туркменский футболист.

См. также 
 Ашуг Гурбани